Dillman est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrew Dillman (1994-), coureur cycliste américain, spécialiste du cyclo-cross ;
 Bradford Dillman (1930-2018), acteur américain ;
 , karatéka américain, créateur du kyusho jitsu ;
 , illustratrice américaine spécialiste du fantastique.

Prénom 
Dillman est un prénom notamment porté par :
 John Cox Dillman Engleheart (1782/84-1862), miniaturiste anglais.

Toponyme 

 , secteur non constitué en municipalité dans le comté de Wells, dans l’état de l’Indiana aux États-Unis ;
 , secteur non constitué en municipalité dans le comté de Dunklin, dans l’état du Missouri aux États-Unis ;

Pseudonyme 
 Max Dillman, de son vrai nom Massimo Dallamano (1917-1976), directeur de la photographie et réalisateur italien.

Patronyme anglais
Patronyme américain
Patronyme allemand